Puchar Narodów Afryki 1996 był 20 edycją Pucharu Narodów Afryki. Turniej odbył się w Republice Południowej Afryki. 16 drużyn rywalizowało w 4 grupach. Mistrzem pierwszy raz została reprezentacja Republiki Południowej Afryki, pokonując w finale Tunezję 2:0.

Miasta

Uczestnicy 

 Nigeria nie wystąpiła w turnieju finałowym.

Faza grupowa 
Dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinału

Grupa A

Grupa B

Grupa C 

 mecze z Nigerią nie odbyły się i nie są wliczone w tabeli.

Grupa D

Faza pucharowa

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Strzelcy 
5 goli

4 gole

3 gole

2 gole

1 gol

Gole samobójcze

Linki zewnętrzne 
 Informacje ze strony rsssf.com

1996
1996 w piłce nożnej
Piłka nożna w Południowej Afryce
1996 w Południowej Afryce